Ту́льская улица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Тульская улица — улица в посёлке Борисково Приволжского района Казани.
 Тульская улица — улица в Калининграде.
 Тульская улица — улица в Калуге.
 Тульская улица — улица в Липецке.
 Тульская улица — улица в Луге.
 В Москве:
 Большая Тульская улица.
 Малая Тульская улица.
 Тульская улица — улица в Новосибирске.
 Тульская улица — улица в городе Орле.
 Тульская улица — улица в городе Самаре.
 Тульская улица — улица в Санкт-Петербурге.
 Тульская улица — улица в Хабаровске.

Украина 
 Тульская улица — улица в Одессе.

Прочее 
 «Тульские улицы» — песня, на основе которой был создан гимн Тулы.

См. также 
 Тульская площадь
 Тульский переулок
 Тульский проезд